Tork ist der Name von 
 Dave Tork (* 1934), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Peter Tork (1942–2019), US-amerikanischer Bassgitarrist

Tork steht für 
 Tork (Marke), Marke für gewerbliche Zellstoffprodukte der Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Siehe auch: 
 Torc
 Torque
 Torke
 TORG
 Torx